|-
| (45501) 2000 BQ3||||27 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45502) 2000 BZ8||||29 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45503) 2000 BE15||||31 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45504) 2000 BX15||||29 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45505) 2000 BE17||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45506) 2000 BN17||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45507) 2000 BM18||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45508) 2000 BN18||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45509) 2000 BZ22||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45510) 2000 BB23||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45511) 2000 BC23||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45512) 2000 BD23||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45513) 2000 BR23||||27 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45514) 2000 BV23||||29 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45515) 2000 BF25||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45516) 2000 BE28||||31 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45517) 2000 BE31||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45518) 2000 BO33||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45519) 2000 BS33||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45520) 2000 BS35||||31 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45521) 2000 BP39||||27 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45522) 2000 BP47||||31 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45523) 2000 BU47||||27 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45524) 2000 CL2||||2 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45525) 2000 CC4||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45526) 2000 CG4||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45527) 2000 CN5||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45528) 2000 CF9||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45529) 2000 CJ11||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45530) 2000 CP12||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45531) 2000 CM14||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45532) 2000 CE21||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45533) 2000 CH23||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45534) 2000 CD25||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45535) 2000 CK25||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45536) 2000 CK27||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45537) 2000 CG28||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45538) 2000 CG29||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45539) 2000 CM32||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45540) 2000 CY33||||4 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45541) 2000 CW35||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45542) 2000 CE36||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45543) 2000 CQ36||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45544) 2000 CS36||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45545) 2000 CA38||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45546) 2000 CE41||||6 лютого 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (45547) 2000 CB43||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45548) 2000 CF43||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45549) 2000 CY44||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45550) 2000 CX46||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45551) 2000 CF47||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45552) 2000 CQ47||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45553) 2000 CO48||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45554) 2000 CX48||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45555) 2000 CF50||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45556) 2000 CM51||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45557) 2000 CV51||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45558) 2000 CR52||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45559) 2000 CB53||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45560) 2000 CW53||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45561) 2000 CA56||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45562) 2000 CD56||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45563) 2000 CS56||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45564) 2000 CV56||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45565) 2000 CD57||||5 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45566) 2000 CK58||||5 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45567) 2000 CQ60||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45568) 2000 CL62||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45569) 2000 CK63||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45570) 2000 CQ63||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45571) 2000 CZ64||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45572) 2000 CR71||||7 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45573) 2000 CZ72||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45574) 2000 CE73||||7 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45575) 2000 CC75||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45576) 2000 CD75||||10 лютого 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Герман Мікуж
|-
| (45577) 2000 CT76||||10 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45578) 2000 CL77||||8 лютого 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (45579) 2000 CE80||||8 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 45580 Ренерасін (Reneracine)||||10 лютого 2000||Валь-де-Буа||Дені Бержерон
|-
| (45581) 2000 CN82||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45582) 2000 CH83||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45583) 2000 CK87||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45584) 2000 CY88||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45585) 2000 CA89||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45586) 2000 CC91||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45587) 2000 CT91||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45588) 2000 CP92||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45589) 2000 CM97||||13 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45590) 2000 CU101||||14 лютого 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (45591) 2000 CQ103||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45592) 2000 CS103||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45593) 2000 CT103||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45594) 2000 CJ111||||6 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45595) 2000 CK111||||6 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45596) 2000 CF112||||7 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45597) 2000 CK120||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45598) 2000 CN120||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45599) 2000 DJ3||||27 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (45600) 2000 DD4||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

45500